Мост Бэтмана () — вантовый автодорожный мост через реку Теймар на севере острова Тасмания, Австралия. Наиболее интересной конструктивной и архитектурной особенностью моста является наклон пилона в сторону руслового пролёта (около 20° к вертикали). 

Мост и автомобильная дорога, проходящая по нему, названы в честь Джона Бэтмана (1801—1839) — фермера и бизнесмена, одного из основателей Мельбурна. 



Расположение 
Мост Бэтмана является единственным мостом, соединяющим западный и восточный берега реки Теймар между Лонсестоном и местом её впадения в Бассов пролив. (В географическом смысле, Теймар является эстуарием.) 

Мост находится примерно в 40 км севернее Лонсестона — второго по величине (после Хобарта) города Тасмании, и примерно в 30 км от побережья Бассова пролива, который отделяет Тасманию от континентальной Австралии.  

По мосту проходит автомобильная дорога  (Batman Highway) длиной 10 км, соединяющая  Уэст-Теймар Хайвей (West Tamar Highway) и  Ист-Теймар Хайвей (East Tamar Highway).

История 
Строительство моста началось в июле 1966 года. Проект разработала компания Maunsell & Partner, генподрядчиком был Lewis Construction Co.  PTY. Ltd. Мост был открыт 18 мая 1968 года. Он является самым первым вантовым мостом, построенным на территории  Австралии.

Конструкция 
Мост шестипролетный вантовый. Схема разбивки на пролеты 54,88 + 205,74 + 48,02 + 3 × 41,16 м. Однопилонная схема была продиктована геологическими условиями: восточный берег сложен мягкими глинами, а под западным берегом на небольшой глубине залегает долерит, который создавал надежное основание для опоры моста. Для поддержки моста с восточной стороны использованы сваи, которые забиты в глинистую почву на глубину до 18 м.  
Пролетное строение, состоящее из двух ферм жесткости, ортотропной плиты настила и поперечных балок, передающих нагрузку на узлы фермы, подвешено к пилону при помощи системы из трех пар вант, закрепленных по краям настила. Ванты заанкерены в вершине пилона, а с противоположной стороны к нему примыкает одна пара более мощных вант, передающих распор системы на скалу, в которой вырублены специальные камеры для анкеровки вант. Общий вес металлоконструкций моста составляет около 3000 т.

Пилон моста стальной высотой 91 м имеет А-образную форму, в нижней части усилен диагональными распорками. Угол наклона пилона в сторону руслового пролёта составляет около 20° к вертикали. Это создало более благоприятное распределение усилий в вантах руслового пролета и в основании пилона, так как давление, оказываемое пилоном на основание, направлено почти перпендикулярно к склону берега .

Мост предназначен для движения автотранспорта и пешеходов. Проезжая часть включает в себя 2 полосы для движения автотранспорта. Общая длина моста составляет 432 м, ширина — 10,3 м.

См. также 
 Другие мосты Тасмании: Боуэн-Бридж, Бриджуотер-Бридж, Ред-Бридж, Ричмонд-Бридж, Росс-Бридж, Тасман-Бридж

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Batman Bridge // Structurae

Мосты Тасмании
Вантовые мосты Австралии